Jacob Nielsen henviser til blandt andre:

 Jacob Nielsen (1524-1571) – dansk præst
 Jacob Nielsen (død 1586) – dansk præst
 Jacob Nielsen (handelsmand) (1768-1822) – norsk handelsmand
 Jacob Nielsen (forfatter) (1830-1901) – dansk forfatter
 Jacob Nielsen (bogtrykker) (1841-1894) – dansk bogtrykker
 Jacob Nielsen (skuespiller) (1900-1979) – dansk skuespiller
 Jacob Nielsen (politiker) (1902-1978) – færøsk politiker
 Jacob Nielsen (cykelrytter) (født 1978) – dansk cykelrytter
 Jacob Nielsen (direktør) - dansk fodbolddirektør

Se også 

 Jakob Nielsen